Samsonovo (Altaj) - dorp in de Russische kraj Altaj
 Samsonovo (Archangelsk) - dorp in de Russische oblast Archangelsk
 Samsonovo (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Samsonovo (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Samsonovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Samsonovo (Omsk) - dorp in de Russische oblast Omsk
 Samsonovo (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Samsonovo (Smolensk) - dorp in de Russische oblast Smolensk
 Samsonovo (district Oedomelski) - dorp in de Russische oblast Tver
 Samsonovo (district Toropetski) - dorp in de Russische oblast Tver
 Samsonovo (Vologda) - dorp in de Russische oblast Vologda